Adam Fedorowicz (1853 lub 1854-1917) – polski urzędnik 
 Aleksander Fedorowicz (strona ujednoznaczniająca)
 Andrzej Fedorowicz (strona ujednoznaczniająca)
 Antoni Fedorowicz (1931-1998) – polski nauczyciel, samorządowiec 
 Eugeniusz Fedorowicz (1919-1968) – polski aktor 
 Iwan Fedorowicz (1510-1583) – drukarz, grawer, majster odlewnictwa czcionek
 Jan Fedorowicz (1811-1870) – prawnik, ziemianin, uczestnik powstania listopadowego  
 Jacek Fedorowicz (ur. 1937) – polski aktor i satyryk
 Jerzy Fedorowicz (strona ujednoznaczniająca)
 John Fedorowicz (ur. 1958) – amerykański szachista
 Józef Fedorowicz (strona ujednoznaczniająca)
 Krzysztof Fedorowicz (strona ujednoznaczniająca)
 Magdalena Fedorowicz – polska prawnik  
 Taras Fedorowicz – hetman kozacki
 Tadeusz Fedorowicz (strona ujednoznaczniająca)
 Władysław Fedorowicz (strona ujednoznaczniająca)
 Zdzisław Fedorowicz (1922-2007) – polski finansista
 Zygmunt Fedorowicz (1889-1973) – polski zoolog, nauczyciel